Por Creston pode estar à procura de:
 Creston (Illinois)
 Creston (Iowa)
 Creston (Nebraska)
 Creston (Ohio)
 Creston (Washington)

Ver também
 Crestone

Desambiguações de topônimos